Под термином истриотский язык может подразумеваться один из двух романских языков:

 Истророманский язык
 Истрорумынский язык